Dicrurus is een geslacht van zangvogels uit de familie drongo's (Dicruridae).

Leefwijze 
Het zijn insectenetende vogels die leven in meestal open bossen of in ondergroei. Ze vangen hun prooien in vlucht en maken daarbij sierlijke vliegbewegingen.

Kenmerken 
De meeste soorten zijn zwart of donkergrijs van kleur, soms met een metaalachtige glans. Ze hebben een lange gevorkte staart en sommige Aziatische soorten hebben uitgebreide staartversieringen. Ze hebben korte poten en ze zitten fier rechtop. Het zijn luidruchtige vogels en goede imitators. Het zijn actieve vogels die hun nest fel verdedigen, ook tegen indringers de veel groter zijn.

Verspreiding en leefgebied 
Het zijn zangvogels die voorkomen in de tropische delen van Afrika, Zuid-Azië tot in Australië en Nieuw-Guinea.

Taxonomie 
Er vindt nog steeds onderzoek plaats aan de taxonomie van deze groep. De IOC World Bird List onderscheidt bijna 30 soorten

Soortenlijst 
Dicrurus adsimilis  – treurdrongo
Dicrurus aeneus  – bronsdrongo
Dicrurus aldabranus  – aldabradrongo
Dicrurus andamanensis  – andamanendrongo
Dicrurus annectens  – kraaienbekdrongo
Dicrurus atactus  – fantidrongo
Dicrurus atripennis  – staalglansdrongo
Dicrurus balicassius  – Filipijnse drongo
Dicrurus bracteatus  – glansvlekdrongo
Dicrurus caerulescens  – witbuikdrongo
Dicrurus densus  – Wallace' drongo
Dicrurus divaricatus  – glansrugdrongo
Dicrurus forficatus  – kuifdrongo
Dicrurus fuscipennis  – comorendrongo
Dicrurus hottentottus  – haarkuifdrongo
Dicrurus leucophaeus  – grijze drongo
Dicrurus lophorinus  – Ceylonese kuifdrongo
Dicrurus ludwigii  – gewone rechtstaartdrongo
Dicrurus macrocercus  – koningsdrongo
Dicrurus megarhynchus  – bismarckdrongo
Dicrurus menagei  – tablasdrongo
Dicrurus modestus  – bosdrongo
Dicrurus montanus  – sulawesibergdrongo
Dicrurus occidentalis  – westelijke rechtstaartdrongo
Dicrurus palawanensis  – palawandrongo
Dicrurus paradiseus  – vlaggendrongo
Dicrurus remifer  – spateldrongo
Dicrurus sharpei  – Sharpes drongo
Dicrurus sumatranus  – Sumatraanse drongo
Dicrurus waldenii  – mayottedrongo

Cladogram 
Uit moleculair genetisch onderzoek blijkt dat er binnen dit geslacht diverse clades zijn te onderscheiden, zoals blijkt uit het cladogram.

Fylogenetische stamboom van het geslacht Dicrurus

Drongo's